Соревнования по бобслею среди четвёрок на зимних Олимпийских играх 1936 года прошли 11 и 12 февраля в Гармиш-Партенкирхене. Согласно регламенту, каждый экипаж имел по четыре попытки заезда: победителем Игр становился экипаж с наименьшим суммарным временем по сумме четырёх попыток.

Победу праздновала вторая сборная Швейцарии во главе с Пьером Мюзи, первая сборная Швейцарии во главе с Рето Кападруттом стала серебряным призёром. Британский экипаж под руководством Фредерика Макэвоя стал бронзовым призёром Игр. Из 19 участвовавших в соревнованиях экипажей шесть снялись с соревнований.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 1936 bobsleigh four-man results 

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1936